
Termin -{Or}- ima više značenja.

 -{Or}- je oznaka za Oregon, SAD.
 -{Or}- () je naseljeno mesto u Francuskoj u regionu Šampanja-Ardeni, u departmanu Ardeni.
 -{Or}- vrata (ILI kolo) su ditalna logička vrata.